Oskar Jakobsson kan avse:
Oscar Jacobson (företagsledare) (1881–1960), grundare av Oscar Jacobson
Oscar Jacobsson (1889–1945), skämttecknare och serieskapare
Oscar Jacobson AB, konfektionsföretag i Borås